Dakota County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Dakota County (Minnesota)
Dakota County (Nebraska)